Shurarådet kan syfta på:

 Shura (konsultation) – arabiska för 'rådslag', 'konsultation', inom islam, uppmuntra muslimer att besluta om sina angelägenheter i samråd med dem som kommer att påverkas av detta beslut
 Shurarådet (Egypten) –  överhuset i Egyptens parlament
 Shurarådet (Saudiarabien) (Majlis as-Shura) – det formella rådgivande organet till kungen i Saudiarabien
 Shurarådet (al-Qaida) – en del av al-Qaida, med uppgift är att dra upp generella riktlinjer och göra strategiska beslut

Se även
 Majlis – namnet på den lagstiftande församlingen, parlamentet, i muslimska länder